Келлог — посёлок в Туруханском районе Красноярского края. Относится к населённым пунктам, находящимся на межселенной территории.

География 
Расположен на левом берегу реки Елогуй, ниже впадения в него реки Келлог. Находится в северной части умеренного климатического пояса, в зоне континентального климата.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

В посёлке распространён келлогский говор, относящийся к южнокетскому диалекту кетского языка.

См. также 
 Котусов, Александр Максимович

Примечания

Ссылки 
 Фото посёлка Келлог
 Материалы лингвистической экспедиции в Келлог. 2005
 Новосёлова Дарья. Enjoy extinction: гуманитарная катастрофа малых народов как ресурс для гуманитарных наук

Населённые пункты Туруханского района
Кеты